Кортабаррія () — іспанське прізвище. Відомі носії:
 Ігнасіо Кортабаррія — іспанський футболіст, гравець Реалу Сосьєдад
 Хенар Андрінуа Кортабаррія — іспанський футболіст, гравець Атлетіка Більбао

Іспанські прізвища